Telekom har flere betydninger:
 Telekommunikation
 Deutsche Telekom